Gryponyx est un genre éteint de dinosaures, un sauropodomorphe basal. Il a été découvert dans le sud de l'État libre d'Afrique du Sud, dans la partie supérieure de la formation géologique d'Elliot datant du Jurassique inférieur (Hettangien-Sinémurien), c'est-à-dire il y a environ entre  (millions d'années). 

Une seule espèce valide est rattachée au genre, Gryponyx africanus, décrite par Robert Broom en 1911.

Étymologie 
Le nom de genre Gryponyx est composé des mots du grec ancien « grypos », « crochet » et « onyx » « griffe », pour décrire la forme de ses griffes. Le nom d'espèce africanus indique l'origine africaine du fossile.

Description 
L'holotype est référencé SAM-3357-59. Il s'agit d'un squelette post-cânien presque complet, incluant une partie de la colonne vertébrale, le bassin osseux et les quatre pattes. La longueur totale de l'animal est estimée à environ .

Classification 
En 1911, Robert Broom, son inventeur, le considère comme un théropode.

En 1932, Huene crée la famille des Gryponychidae au sein des Carnosauria pour y placer le genre type Gryponyx et le genre Aetonyx. 

En 1976, Galton et M. A. Cluver mettent G. africanus en synonymie avec Massospondylus harriesi . Cette dernière espèce est à son tour mise en synonymie en 1981 par Michael Cooper avec une espèce du Zimbabwe : Massospondylus carinatus (Galton  considèrent par contre en 2014 que M. harriesi est un nomen dubium.

En 2004 également, C. Vasconcelos et Adam M. Yates, considèrent Gryponyx comme un genre distinct des autres sauropodomorphes basaux et revalident ainsi le genre. Ils pointent les autapomorphies suivantes : une longueur totale du premier métacarpien supérieure au maximum de sa largeur proximale et un tablier pubien long et étroit avec des marges latérales rectilignes. Ils définissent alors le genre comme le plus basal des massospondylidés.

Lü Junchang et ses collègues confirment cette attribution en 2010.

Adam M. Yates et ses collègues en 2009 placent Gryponyx dans une position un peu plus basale parmi les sauropodomorphes, dans une trichotomie avec les Massospondylidae et les Anchisauria, comme figuré dans leur cladogramme ci-dessous :

Autres espèces non valides 
Deux espèces supplémentaires de Gryponyx ont été décrites :
  G. transvaalensis, à partir de doigts et de métatarsiens découverts dans le Trias supérieur de la province du Transvaal .
  G. taylori, à partir d'un sacrum et d'un pelvis découverts dans le Jurassique inférieur de l'État libre.

Galton et Cluver (1976) ont mis G. taylori en synonymie avec Massospondylus harriesi et considéré G. transvaalensis comme un nomen dubium. Les deux espèces G. taylori et G. transvaalensis sont attribuées par Michael Cooper en 1981 à Massospondylus carinatus, tandis que Galton et Upchurch en 2004 les considèrent comme douteuses (nomen dubium).

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Aardonyx

Sauropodomorpha
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique inférieur
Dinosaure d'Afrique
Taxon fossile décrit en 1911
Taxon fossile décrit par Robert Broom
Espèce décrite en 1911